Нахимовское — топоним в России:

 Нахимовское — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Нахимовское — село в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Нахимовское — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.

См. также 
 Нахимовское училище